НХЛ в сезоне 1934-1935 — стал 18-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Марунз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1934 год в спорте
 1935 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1934 год в хоккее
1935 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1934 году
Спорт в Канаде в 1935 году